Muyelensaurus est un genre éteint de grands dinosaures sauropodes herbivores du Crétacé supérieur. C'est un titanosaure qui vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine.

L'espèce type et seule espèce rattachée au genre, Muyelensaurus pecheni, a été décrite en 2007 par Jorge O. Calvo, Bernardo J. González Riga du Musée de paléontologie de l'université nationale de Comahue et J. D. Porfiri du Laboratoire des paléovertébrés de Mendoza (Argentine).

Découverte 
Les fossiles de Muyelensaurus ont été découverts dans la formation géologique de Portezuelo dans la province argentine de Neuquén à l'extrémité nord-ouest de la Patagonie. L’holotype et les paratype]s correspondent aux restes partiels de quatre adultes et d'un juvénile découverts sur le même site. Les restes désarticulés englobent des fragments de crâne (holotype répertorié MRS-PV 207), des vertèbres cervicales, dorsales, sacrées et caudales et des os appendiculaires.

Ils proviennent du site fossilifère de Lomadel Lindero à  à l'ouest de la ville de Rincón de los Sauces. Ce site de la formation de Portezuelo est daté du Turonien supérieur au Coniacien inférieur.

Description 
Comme tous les sauropodes, Muyelensaurus était un grand animal quadrupède à long cou, avec une longue queue ressemblant à un fouet.  Muyelensaurus était un sauropode inhabituellement mince, comme son proche parent Rinconsaurus. Ses auteurs estiment sa longueur totale entre .

Classification 
Rinconsaurus a été classé par ses inventeurs comme un sauropode de la famille des Titanosauridae. Ils le placent en groupe frère du genre Rinconsaurus découvert en 2003 à proximité, au sein d'un petit clade qu'ils érigent et nomment, les Rinconsauria.

Des analyses phylogénétiques réalisées en 2016 et 2019 montrent qu'il n'est plus considéré comme un Titanosauridae, mais que sa position n'est pas clairement établie au sein des Lithostrotia :
 en 2016, M.A.G. França et ses collègues le placent comme un Lithostrotia très basal ; 
 en 2019, une nouvelle analyse phylogénétique conduite par J.C.G. Silva et ses collègues repositionne Muyelensaurus dans le petit clade des Rincosauria avec son groupe frère Rinconsaurus, mais à l'intérieur du clade des Aeolosaurini, défini par Franco-Rosas, Salgado, Rosas et Carvalho en 2004, comme le plus inclusif contenant Aeolosaurus rionegrinus et Gondwanatitan faustoi, mais pas Saltasaurus loricatus ni Opisthocoelicaudia skarzynskii en compagnie d'autres genres Aeolosaurus et Gondwanatitan.

Les deux cladogrammes sont comparés ci-dessous avec, à gauche celui de França et ses collègues (2016)  et, à droite, celui de Silva et ses collègues (2019) :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Titanosauria

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Titanosauria
Dinosaure d'Amérique du Sud
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 2007